Rudnik Mały est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Rudnik Mały, village de la voïvodie de Mazovie
 Rudnik Mały, village de la voïvodie de Silésie